Albach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Albach (Fernwald), Ortsteil der Gemeinde Fernwald, Landkreis Gießen, Hessen
 Albach (Lohmar), Ortsteil der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Albach (Wachenroth), Ortsteil des Marktes Wachenroth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Fließgewässer:
 Albach, vielleicht Oberlaufname des Federbach (Lein) nahe Zeirenhof, Gemeinde Schechingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Albach (Fränkische Saale), linker Zufluss der Fränkischen Saale in Kleineibstadt (Großeibstadt), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Albach (Mittlere Aurach), linker Zufluss der Mittleren Aurach bei Wilhelmsdorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Albach (Mosel), rechter Zufluss der Mosel vor Wasserliesch, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Albach (Nahe), auf dem längeren Oberlauf Winchendeller Bach, rechter Zufluss der Nahe (zum Oberrhein) in Merxheim, Landkreis Bad Kreuzbach, Rheinland-Pfalz
 Albach oder Allbach (Reiche Ebrach), linker Zufluss der Reichen Ebrach bei Simmersdorf, Markt Mühlhausen, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Albach (Saarbach), rechter Zufluss des Saarbachs nach Ensheim, Saarbrücken, Saarland
 Albach (Wetter), rechter Zufluss der Wetter vor Lich, Landkreis Gießen, Hessen

Albach steht für
 Porzellanmanufaktur Scheibe-Albach, hervorgegangen aus der im 19. Jahrhundert produzierenden Kister Porzellanmanufaktur (KPM)

Albach ist der Familienname folgender Personen:
 Hester Albach (* 1953), niederländische Autorin
 Horst Albach (1931–2021), deutscher Ökonom
 Joseph Stanislaus Albach (1795–1853), slowakischer Franziskaner und Prediger
 Julius von Albach (1840–1925), österreichischer General
 Maeghan Albach (1974–2019), US-amerikanische Schauspielerin, Synchronsprecherin und Model
 Peter Albach, deutscher Politiker (CDU)
 Rosa Albach-Retty (1874–1980), österreichische Schauspielerin
 Rosemarie Magdalena Albach alias Romy Schneider (1938–1982), deutsch-französische Schauspielerin
 Wolf Albach-Retty (1906–1967), österreichischer Burgschauspieler

Siehe auch:
 Aalbach
 Ablach
 Ahlbach
 Allbach
 Oberalbach